Torrenova ima više značenja:
 Torrenova, Macerata
 Torrenova, Messina